Krossá ist der Name folgender Flüsse in Island:

 Krossá (Bitrufjörður)
 Krossá (Rangárvallasýsla), ein Zufluss des Markarfljót
 Krossá (Suður-Þingeyrarsýsla), ein Zufluss des Skjálfandafljót

Krossa ist der Familienname von:
 Waldemar Krossa (1836–1919), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat